SVC est un sigle, qui signifie :
 Switched virtual circuit, soit « circuit virtuel commuté », en télécommunication,
 Static Var Compensator, soit compensateur statique d'énergie réactive,
 Scalable Video Coding, soit codage vidéo scalable.
 SAN Volume Controler, un système de stockage IBM

SVC est un code, qui signifie :
 Colon salvadorien, la monnaie du Salvador, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 
 Service en Entreprise et informatique.

SVC est une abréviation médicale qui signifie :
Syndrome de la veine cave supérieure, obstruction du sang dans la veine cave supérieure vers l'oreillette droite.